Semjonowo ( bzw. ) ist ein Name russischer Orte:
 Semjonowo (Archangels, Primorsk), Dorf im Rajon Primorsk, Oblast Archangelsk
 Semjonowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Semjonowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Fuchsberg und Marienhagen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Semjonowo (Smolensk, Jarzewo), Dorf im Rajon Jarzewo, Oblast Smolensk
 Semjonowo (Smolensk, Smolensk), Dorf im Rajon Smolensk, Oblast Smolensk
 Semjonowo (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik
 Semjonowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Semjonowo, historischer Name der Stadt Semjonow in der Oblast Nischni Nowgorod